est une chaîne de télévision généraliste privée islandaise, lancée le . Sa zone de couverture englobe 98 % des ménages en Islande.

Lien externe 
 

Chaîne de télévision en Islande
Chaîne ou station de télévision fondée en 2010